La hibschite è un minerale appartenente al gruppo del granato discreditata dall'IMA ad aprile 2012 nell'ambito di una revisione del supergruppo del granato in quanto si tratta di grossularia.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Nesosilicati
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA